Der Shan United Football Club, auch The Shan Warriors genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Taunggyi beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2005 unter dem Namen Kanbawza FC in Rangun gegründet. Er spielte als Amateurverein in der damals höchsten Spielklasse des Landes, der Myanmar Premier League. 2007 wurde der Verein Meister des Landes. 2009 wurde die Liga aufgelöst und die Myanmar National League gegründet. Kanbawza FC war Gründungsmitglied der neuen Liga. Man wechselte vom Amateurverein zum Profiverein und siedelte von Rangun nach Taunggyi um. Im Februar 2010 übernahm Khin Maung Kyaing, ehemaliger Manager des Finanz- und Steuerteams, den Club als CEO.

Im Jahr 2012 wurde der Verein erstmals Vizemeister. Im Jahr 2015 änderte der Verein seinen Namen in Shan United. 2017 gewann man die zum ersten Mal die myanmarische Meisterschaft.

Erfolge 
Myanmar National League
 Meister: 2017, 2019, 2020, 2022
 Vizemeister: 2012, 2018

General Aung San Shield
 Sieger: 2017
 Finalist: 2019
 Finalist: 2012 als Kanbawza FC

MFF Charity Cup
 Sieger: 2019, 2020
 Sieger: 2014 als Kanbawza FC

Stadion 

Der Verein trägt seine Heimspiele im Taunggyi Stadium in Taunggyi aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 7000 Zuschauern.

Spieler 
Stand: September 2022

Beste Torschützen seit 2012

Trainer seit 2015

Saisonplatzierung seit 2009

Weblinks 
 
 
 
 Shan United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2005
Sport (Taunggyi)